Ummah, (ou Oumma) désigne la nation (ou « grande nation »)  des musulmans au-delà du pays où ils vivent et de la parcellisation des pouvoirs politiques qui les gouvernent ;
 Umma, est une ville-État sumérienne du centre de la Mésopotamie vaincue en 2525  par le roi Eannatum de Lagash.
Umma-Mranda une coalition politique aux Comores
Umma est un genre de demoiselle (insecte) dans la famille des Calopterygidae (sous-ordre : Zygoptera) dans l'ordre Odonata.
 , film d'horreur américain d'Iris K. Shim (2022).

Voir aussi

Références